La Thuile può riferirsi a diversi toponimi:
 La Thuile, comune francese
 La Thuile, comune italiano